Cartuja signifie Chartreuse en castillan. On retrouve ce terme dans plusieurs noms de lieux de Séville (Espagne) :

Monastère de la Cartuja ;
Île de la Cartuja, quartier où se trouve le monastère ;
Passerelle de la Cartuja, pont permettant d'y accéder depuis le centre historique de la ville ;
Stade olympique de la Cartuja, nom officiel du stade olympique de la ville ;
Viaduc de la Cartuja, viaduc prolongeant le pont de l'Alamillo vers l'ouest ;
Cartuja 93, parc technologique et scientifique situé à Séville.

Séville